Die sechste Ausgabe des COSAFA-Cups, offiziell COSAFA Castle Cup 2002, fand vom 5. Mai bis zum 28. September 2002 statt. Acht Mannschaften aus dem süd-afrikanischen Raum spielten hier um den Titel des Südafrikameisters. Südafrika gewann seinen ersten Titel. Die Vorrunde fand vom 16. März bis zum 21. April statt. Madagaskar nahm erstmals am Turnier teil.

Spielmodus 

Für die Endrunde des Turniers waren die vier Bestplatzierten des letzten Turniers automatisch qualifiziert. Die restlichen acht Teilnehmer spielten in der ersten Runde, deren vier Sieger sich für die Endrunde qualifizierte. Das Turnier wurde im K.-o.-System fortgeführt.

1. Runde/Qualifikation 

Die 1. Runde fand vom 16. März bis zum 21. April 2002 statt. Madagaskar, Südafrika, Mosambik und Swasiland konnten sich für die Endrunde qualifizieren.

|}

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 
 COSAFA Cup 2002 bei RSSSF, abgerufen am 3. September 2020 (englisch).

Fußballveranstaltung 2002